En botanique, le suspenseur est une partie de l'embryon.
 Dans l'univers de Dune, la technique du suspenseur est abondamment utilisée.